Александра Фусаї і Керрі-Енн Г'юз були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Г'юз, яка виступала в парі з Хіракі Ріка.

Г'юз і Хіракі виграли титул, перемігши у фіналі пару Морін Дрейк і Рената Колбовіч з рахунком 6–1, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Рейчел Макквіллан /  Міягі Нана (1-ше коло)
 Керрі-Енн Г'юз /  Хіракі Ріка (чемпіонки)
 Сон Хі Пак /  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
 Генрієта Надьова /  Домінік Ван Рост (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Wismilak International 1997 Doubles Draw

Commonwealth Bank Tennis Classic
Тур WTA 1997